Тимья́н ра́нний () — вид многолетних полукустарников из рода Тимьян (Thymus) семейства .

Распространение и среда обитания 
Родом из Европы, Кавказа и Турции. Интродуцирован в Северную Америку.

Ботаническое описание 

Растение высотой от 7,5 до 15 см.

Хозяйственное значение и применение 
Растение выращивают в садах как декоративное.

В культуре 
Растёт на хорошо дренированной, сухой или средней влажности почве на хорошо освещённом месте. Но более предпочтительным местом являются песчаные или каменистые земли с хорошим дренажем. Способен выдержать засуху. Влажная почва негативно влияет на растение, на ней оно начинает гнить.

Список сортов

Примечания

Ссылки 
 
 

Котовниковые
Флора Европы
Флора Азии